Železnodorožnyj (in lingua russa Железнодорожный) è una città di 20.000 abitanti situata in Russia, nella Repubblica dei Komi.

Centri abitati della Repubblica dei Komi